

Женіс — аул, Байзацький район, Жамбильська область
 Женіс — село, Казигуртський район, Туркестанська область
 Женіс — село, Жанажольський сільський округ, Мактааральський район, Туркестанська область
 Женіс — село, Ордабасинський район, Туркестанська область

Див. також 
 Женіський сільський округ